Mjölksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mjölksjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (1,88 km²)
Mjölksjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (21,5 ha)
Mjölksjön, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (6,95 ha)

Se även
Mjölkvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn